Juan de Dios Pérez (1980), futebolista panamenho;
Juan de Dios Ramírez Perales (1969), ex-futebolista mexicano.

Ver também

Desambiguações de antropônimos